Būdviečiai der Name folgender Orte:

 Būdviečiai (Vilkaviškis), Ort in Vilkaviškis, Bezirk Marijampolė, Litauen
 Būdvečiai, litauischer Name von Malomoschaiskoje, Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Budwethen, Altenkirch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)